Хутен, Питер
 Хутэн